Dorfkirche Wilhelmsdorf steht für:

 Dorfkirche Wilhelmsdorf in Brandenburg an der Havel, siehe Schul- und Bethaus Wilhelmsdorf
 Dorfkirche Wilhelmsdorf (Saale) im Ortsteil Wilhelmsdorf von Ziegenrück